Суперкубок Швеції з футболу 2011  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 березня 2011 року між чемпіоном Швеції Мальме та володарем кубка Швеції Гельсінгборгом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2011
Швеція